Gommecourt ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Gommecourt (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Gommecourt (Yvelines) im Département Yvelines